Greyhound bezeichnet:

 Greyhound (Hunderasse), eine englische Windhundrasse

 mehrere Busunternehmen
 Greyhound Lines, in den USA
 Greyhound Australia, in Australien
 Greyhound Canada, in Kanada – Betrieb eingestellt
 Greyhound Mexico, in Mexiko
 Greyhound UK, in Großbritannien

 Greyhound Corporation, ein US-amerikanischer Mischkonzern, der Fernbusunternehmen entwickelte
 Grumman C-2, ein Transportflugzeug
 M8 Greyhound, ein amerikanischer Spähpanzer des Zweiten Weltkriegs
 96K6 Panzir, das russische Flugabwehrsystem, das von der NATO als SA-22 Greyhound bezeichnet wird
 HMS Greyhound (H05), eine Reihe von Schiffen der British Navy
 Greyhound (Pferd), ein weltbekanntes Rennpferd
 Greyhound Motors, einen ehemaligen britischen Automobilhersteller
 Greyhound Cyclecar, einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller
 Greyhound (Band), eine britische Reggae-Band Anfang der 1970er Jahre
 Greyhound (Lied), ein Song der schwedischen French House Band Swedish House Mafia
 Greyhound, Originaltitel von Greyhound – Schlacht im Atlantik, US-amerikanischer Film von Aaron Schneider (2020)